Indução matemática — raciocínio segundo o qual se estende uma propriedade a todos os termos de um conjunto
 Indução eletromagnética — força magnética exercida sobre um corpo por unidade de carga elétrica e de velocidade
 Indução eletrostática — nome dado ao estabelecimento de uma distribuição de cargas elétricas num corpo eletricamente neutro, por influência de outras cargas próximas a ele
 Indução (Lógica) — operação de estabelecer uma proposição geral com base no conhecimento de dados singulares
 Indução molecular — expressão gênica regulada por células ou tecidos.

Desambiguação